ZGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Little Grand Rapids (Canada)